Monju est le nom au Japon du bodhisattva de la sagesse Manjusri.
 Monju est un réacteur à neutrons rapides sur la centrale nucléaire de Tsuruga au Japon.
 Monju est un personnage d’anime du manga Naruto.
 Monju, au service de la justice est un seinen manga d'Hiroki Miyashita